María Isabel può riferirsi a:

Musica
María Isabel – cantante spagnola, vincitrice del JESC 2004

Televisione
María Isabel – telenovela messicana del 1966.
María Isabel – telenovela messicana del 1997, adattamento della telenovela omonima del 1966.
 María Isabel (Masi) – Doppiatore e annunciatore spagnola.